Во́дла — топоним в России:

 Водла — река на юго-востоке Карелии.
 Водла — река в Вологодской области.
 Водла — посёлок в Пудожском районе Республики Карелия.
 Водла — деревня в Пудожском районе Республики Карелия.